Malinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1958), entraineur finlandais de football
 (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
Pekka Malinen (1921-2004), ambassadeur et ministre finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois